Niemcy:
 Karlshorst – dzielnica Berlina

Zobacz też:
 Sender Karlshorst
 Zimmertheater Karlshorst